Manuwald ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Manuwald (* 1942), deutscher Altphilologe
 Gesine Manuwald (* 1974), deutsche Altphilologin
 Henrike Manuwald (* 1980), deutsche Altgermanistin
 Martin Manuwald (1882–1961), deutscher Jesuit und Pädagoge
 Rudolf Manuwald (1916–2002), deutscher Maler und Grafiker